Niederhausen (Nahe), een plaats in het Duitse district Bad Kreuznach, Rijnland-Palts
Niederhausen an der Appel, een plaats in het Duitse district Donnersbergkreis, Rijnland-Palts